Мерсéдес Сампьéтро (; , ) — испанская актриса.

Карьера 
1977 год — Снялась у Хайме Чаварри в фильме «Даже богу неизвестно»
1979 год — Дебютировала на театральной сцене
Много работала с Пилар Миро
2002 год — Лауреат премии «Гойя» за лучшую роль второго плана в фильме совместного производства Аргентины и Испании «Публичные места»
2003—2006 — Возглавляет Испанскую академию кинематографических искусств и наук

Фильмография

Ссылки 
 

Актрисы Испании
Актрисы Каталонии